Революция может означать:

 Революция — радикальное, коренное, «революционное», глубокое качественное изменение, скачок в развитии природы, общества или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием.
 Революция — в русском разговорном языке означает Октябрьскую революцию 1917 года (например, во фразе «до революции»), тесно сплетённую с Февральской революцией 1917 года.
 Революция — в астрономии означает движение небесного тела по орбите вокруг другого тела, «обращение», особенно в значении целого совершённого оборота, то есть возвращения тела в ту же точку орбиты по прохождении полной траектории.

Известные революции 
 См. категорию «Революции»

Кино и телевидение 
 «Революция» () — кинофильм, 1985, Великобритания, реж. Хью Хадсон, с Аль Пачино в главной роли.
 «Революция» () — телесериал, США, 2012—2014.
 «Революция» () — телефильм, США, 2009, реж. Майкл Раймер.
 «Революция» — телесериал, Россия, 2019.
 «Революция» () — телесериал от Netflix, премьера намечена на октябрь 2020 года.

Музыка 
 «Революция» — песня Светланы Лободы 2010 года.
 «Революция» — альбом российской рок-группы «Чёрный обелиск» 2015 года.

Другие значения 

 Революция — выселок в Горномарийском районе Республики Марий Эл.
 «Революция» — фантастический роман Юрия Бурносова. Входит в литературный проект «Этногенез».
 «Революция» — непериодический журнал Революционного коммунистического союза молодёжи — РКСМ(б), выходит с 1997 года.

См. также 
 Революционер (значения)
 Восстание (значения)
 Бунт (значения)